Влади́мир Алекса́ндрович Ка́рпов:
 Карпов, Владимир Александрович (1872—1915) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Карпов, Владимир Александрович (1948—2015) — глава администрации Брянской области.
 Карпов, Владимир Александрович (род. 1951) — писатель, журналист, автор и ведущий радиопрограмм.